Angelo Joppi – carabiniere e partigiano italiano
 Vincenzo Joppi – medico e bibliotecario italiano